François-André Isambert (avocat), un avocat et député français (1792-1857).
 François-André Isambert (sociologue), un sociologue français (1924-2017).